Мухаммад, Мухаммед — мусульманское имя и фамилия

 Мухаммед — исламский пророк
 Мухаммад — сура Корана

 
 
 
 
 
 
 
 
 Мухаммад IX аль-Галиб (1396—1454) — эмир Гранады (1419—1427, 1429—1431, 1432—1445, 1447—1454).
 Мухаммад X аль-Ахнаф (1415—1454) — эмир Гранады — эмир Гранады (1445, 1446—1447).
 Мухаммад XI ибн Мухаммад (ум. 1454) — эмир Гранады (1453—1454).
 Мухаммад XII Абу Абдаллах (1459 1527/33; более известный как Боабдиль) — эмир Гранады (1482—1483 и 1485—1492).
 Мухаммад XIII аз-Загалл (ок. 1444 — ок. 1494) — эмир Гранады (1485—1487).
 
 
 
 
 
 

 Мухаммед-хан Каджар — шестой хан Эриванского ханства (1784—1805/1806).

Фамилия 
 Абдель Халим Мухаммед (1910—2009) — суданский общественно-политический и государственный деятель.
 Мухаммад, Амир Хамаюни (род. 1996) — российский футболист.
 Мухаммад, Гулам (1895—1956) — пакистанский государственный деятель.
 Мухаммад, Далайла (род. 1990) — американская легкоатлетка (бег на 400 метров с барьерами).
 Мухаммад, Диего (род. 1990) — нидерландский и индонезийский футболист.
 Мухаммад, Джон Аллен (1960—2009) — американский серийный убийца, известен как «вашингтонский снайпер».
 Мухаммад, Ибтихадж (род. 1985) — американская фехтовальщица-саблистка.
 Мухаммад, Лутало (род. 1991) — британский тхэквондист.
 Мухаммад, Шабазз (род. 1992) — американский профессиональный баскетболист.
 Мухаммад, Шаббир (род. 1978) — пакистанский хоккеист на траве.
 Мухаммад, Шариф Хамаюни (род. 1990) — российский и афганский футболист.
 Мухаммад, Эйжа (род. 1991) — американская теннисистка.
 Мухаммад, Элайджа (1897—1975) — американский общественный и религиозный деятель.

См. также 
 Мохаммад